

Geografia

Belgio 
 Villeret – frazione di Jemeppe-sur-Sambre, città nella provincia di Namur (Vallonia)

Francia 
 Villeret – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 Villeret – comune nel dipartimento dell'Aube (Grand Est)

Svizzera 
 Villeret – comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)

Persone 
 Jacques Villeret (1951-2005) – attore francese